Magik – potocznie iluzjonista
 Tomasz "Magic" Osiński – polski muzyk, kompozytor, producent muzyczny. W latach 1991-2007 gitarzysta Sweet Noise
 Piotr "Magik" Łuszcz – polski raper, kompozytor, producent muzyczny
 Magik – język programowania
 Magik – indyjski film z 2010 roku